Nuglisch ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Nuglisch (1800–1878), deutscher Parfumeur und Seifenhersteller
 Philipp Wilhelm Nuglisch, deutscher Bauingenieur und Maler
 Sophie Nuglisch (* 1997), deutsche Schriftstellerin